Тио Антон има више значења:

 Тио Антон (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тио Антон (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику